Godofredo Martel puede referirse a:

Godofredo II de Anjou (1040–60).
Godofredo IV de Anjou (1103–06).
Godofredo V de Anjou (1129–51).
Godofredo VI de Nantes (1156–58).